«Домжале» () — словенский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, община Домжале. Основан в 1921 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Спортны Парк» общей вместимостью свыше 3000 зрителей. Действующий участник Первой лиги, высшего дивизиона чемпионата Словении по футболу.

Двукратный чемпион Словении по футболу (сезоны 2006/07 и 2007/08).

История клуба 

Футбольный клуб «Домжале» был основан в 1921 году и является одним из старейших футбольных клубов чемпионата Словении. Основная футбольная арена клуба стадион «Спортны Парк» была построена в 1948 году и была реконструирована в 1997 и 1999 годах. Новая западная трибуна строилась с октября 2003 по апрель 2004 года, а прожекторы работают с 29 июня 2006 года (закреплены на 4 бетонных башнях по углам стадиона), всего их 120. Искусственное освещение стадиона предназначено для проведения матчей в вечернее и ночное время суток.

«Золотая эра» клуба началась в 2002 году с приходом на пост главного тренера команды югославского специалиста Славиши Стояновича, который вывел клуб в Первую лигу. В дебютном сезоне на европейской арене «Домжале» смог преодолеть два раунда квалификации Кубка УЕФА, уступив в основном раунде турнира немецкому «Штутгарту». В следующем сезоне в Кубке УЕФА команда остановилась на стадии второго раунда квалификации, уступив израильскому клубу «Хапоэль» из Тель-Авива.

13 мая 2007 года после победы над клубом «Приморье» со счётом 4:0 «Домжале» впервые в своей истории стал обладателем золотых медалей чемпионата Словении. В истории независимого словенского первенства «Домжале» является пятым клубом, сумевшим стать чемпионом Словении по футболу.

Стадион 
Домашние матчи команда проводит на стадионе «Спортны Парк» в городе Домжале. Стадион был построен в 1948 году по проекту словенского инженера и конструктора Станка Блоудека. Арена претерпела реконструкцию в 1997, 1999, 2004 и в 2006 годах. Общая вместимость стадиона более 3000 зрителей.

Достижения клуба 
 Первая лига
  Чемпион (2): 2006/07, 2007/08
  Вице-чемпион (3): 2004/05, 2005/06, 2010/11
  Бронзовый призёр (5): 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
 Вторая лига
  Чемпион (1): 2002/03
  Третье место (1): 1997/98
 Кубок Словении
  Победитель (2): 2010/11, 2016/17
  Финалист (1): 2009/10
 Суперкубок Словении
  Победитель (2): 2007, 2011
  Финалист''' (1): 2008

Статистика выступлений с 2002 года 

 По итогам турнира плей-офф.

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Известные игроки 
  Бранко Илич
  Андраж Кирм
  Златан Любиянкич
  Деян Немец
  Самир Ханданович

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на worldfootball.net 
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 Профиль на soccerpunter.com 
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Словении
ФК «Домжале»